Патрисия «Пэт» Майкен (; родилась 12 марта 1957 года, Ренмарк, штат Южная Австралия, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной лиге за клубы «Уэст-Аделаида Беаркэтс» и «Норт-Аделаида Рокетс». Играла на позиции лёгкого форварда. Член Зала славы австралийского баскетбола с 2013 года.

В составе национальной сборной Австралии принимала участие в Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе и Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, на чемпионате мира 1979 года в Южной Корее, чемпионате мира 1983 года в Бразилии и мундиале 1986 года в СССР.

Ранние годы 
Патрисия родилась 12 марта 1957 года в городе Ренмарк (штат Южная Австралия), у неё есть младший брат, Марк, который выступал в Австралийской баскетбольной лиге.

Профессиональная карьера

Карьера в национальной сборной

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте fiba.com
 Профайл на сайте olympic.org
 Профайл на сайте olympics.com.au
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com
 Профайл на сайте Зала славы австралийского баскетбола

Баскетболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Игроки «Уэст-Аделаида Беаркэтс»
Игроки «Норт-Аделаида Рокетс»
Члены Зала славы австралийского баскетбола